Минский государственный дворец детей и молодежи (МГДДиМ) — одно из крупнейших социально-культурных и образовательных внешкольных учреждений Минска.

История 
Предшественником дворца является Городской дом пионеров, открытый в 1965 году на улице Островского. Дворец находился в двухэтажном здании, в котором до этого размещался кинотеатр «Беларусь», а ещё ранее — синагога.

В 1969 году был проведён конкурс на здание нового Дворца пионеров. Архитекторами В. Черноземовым и В. Белянкиным было предложено решение в виде стеклянных корабликов на берегу Комсомольского озера, однако этот проект, который будучи осуществлённым мог бы войти в историю мировой архитектуры, не был реализован. Вместо этого было построено здание, более соответствующее эстетическим приоритетам того времени: со ступенчатым фасадом, многоуровневым фойе и примыкающими к нему киноконцертным, лекционным и театральным залами, зимним садом и искусственным водоёмом.

В 1986 году дом пионеров входил в число шести крупнейших внешкольных учреждений СССР, наряду с детскими центрами в Москве, Ленинграде, Киеве, Алма-Ате, Кишиневе.

В 1991 году Городской дом пионеров был переименован в Дворец детей и молодежи. В 2004 году он получил статус государственного.

В 2005 году, через 40 лет после основания дворца, в его состав входило 800 кружков и клубов, в которых занималось около девяти тысяч детей и подростков.

См. также 
 Учреждение дополнительного образования детей
 Минский планетарий

Примечания 

Организации Минска
Дворцы и дома культуры Минска